Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди мужчин 2013 прошёл в Пярну с 11 по 14 апреля по швейцарской системе в 8 туров.  В нём приняли участие 20 спортсменов. Контроль времени — 45 минут на партию + 30 секунд на ход.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте секции-64 ФМЖД

2013 год в шашках